Ammer – nome dato a parte del corso del fiume tedesco Amper

Persone 
 Florian Ammer – pseudonimo dello scrittore e poeta tedesco Richard Euringer
 Jiří Ammer – ex cestista cecoslovacco
 Jutta-Regina Ammer – fotografa e pittrice tedesca